Ostend – dzielnica Frankfurtu nad Menem
 Ostend – miejscowość w Nowej Zelandii
 Ostend – wieś w hrabstwie Norfolk
 Ostend – wieś w hrabstwie Essex

Zobacz też 
 Ostenda